Niemcy:
 Rohda (Haarberg) – dzielnica Erfurtu

Zobacz też:
 Roda
 Rhoda